Кристијан V Дански (Флензбург, 15. април 1646- Копенхаген, 25. август 1699) је био краљ Данске и Норвешке. Био је син Фредерика III и Софије Амалије од Брауншвајг-Линебурга.

Породично стабло 

Рођени 1646.
Умрли 1699.
Краљеви Данске
Норвешки краљеви
Династија Олденбург